Speyside puede tener los siguientes significados:

 La región de Speyside, en Escocia: Región productora de whisky de malta.
 La ciudad de Speyside, en Trinidad y Tobago.
 La destilería de Speyside, en Glen Tromie, Escocia.